8521 Boulainvilliers, asteroide
 Henri de Boulainvilliers